Oserow (russisch Озеров, Transliteration Ozerov) ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Petrowitsch Oserow (1899–1971), sowjetischer Generalleutnant 
 Georgi Alexandrowitsch Oserow (1889–1977), russisch-sowjetischer Luftfahrtingenieur
 Iwan Christoforowitsch Oserow (1869–1942), russischer Finanzfachmann und Professor
 Juri Nikolajewitsch Oserow (1921–2001), sowjetischer Regisseur
 Lew Adolfowitsch Oserow (1914–1996), russischer Schriftsteller und Übersetzer
 Nikolai Nikolajewitsch Oserow (Sänger) (1887–1953), russischer Sänger
 Nikolai Nikolajewitsch Oserow (Sportler) (1922–1997), sowjetischer Sportler und Sportkommentator
 Wiktor Alexejewitsch Oserow (* 1958), russischer Politiker
 Witali Michailowitsch Oserow (1917–2007), sowjetischer Literaturwissenschaftler
 Wladislaw Alexandrowitsch Oserow (1769–1816), russischer Dramatiker